Ел Тинтал има више значења:

 Ел Тинтал (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тинтал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тинтал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тинтал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тинтал (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тинтал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику